Le stade Saint-Claude connu également sous le nom de Rivière des Pères est l'un des deux stades de l'équipe de Guadeloupe de football.

Il se situe dans la préfecture de la Guadeloupe, Basse-Terre.

Il a une capacité de  places ce qui en fait le deuxième plus grand stade de l'archipel après le vélodrome de Gourde Liane.

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Guadeloupe
Stade d'athlétisme en Guadeloupe
Stade portant le nom d'un lieu
Basse-Terre